Сергей Бодров: Бодров, Сергей Владимирович (род. 1948) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Бодров, Сергей Сергеевич (Сергей Бодров-младший; 1971—2002) — российский актёр и кинорежиссёр, сценарист, телеведущий. Сын Сергея Владимировича.
 Бодров, Сергей Яковлевич (1905—1960) — конструктор вооружений, организатор советского ракетостроения.